Relevanz steht für:

 Relevanz, ein Begriff für die Wichtigkeit (Bedeutsamkeit), die beispielsweise einer Information, Person oder Sache beigemessen wird
 Relevanz (Informationswissenschaft), die Bedeutung eines Dokuments für eine Suchanfrage
 Relevanz (Statistik), die Wahrscheinlichkeit einer statistischen Vorhersage

Relevant steht für:
 Relevant Film, eine Hamburger Filmproduktionsunternehmung
 Relevant (Ain), eine Gemeinde in Frankreich

Siehe auch:

 
 Relevance Feedback
 Relevanzbaumanalyse
 Irrelevanzkonditional
 Subjektive Relevanz
 Relevanzlogik